

Localidades

Lone Tree (Colorado)
Lone Tree (Iowa)
Lonetree (Wyoming)

Desambiguações de topônimos